Bjugstad ist der Familienname folgender Personen:
 Nick Bjugstad (* 1992), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Scott Bjugstad (* 1961), US-amerikanischer Eishockeyspieler